Braschnyk ist der Familienname folgender Personen:
 Wadym Braschnyk (* 1975), ukrainischer Handballtorhüter
 Wolodymyr Braschnyk (1924–1999), sowjetischer Stabhochspringer